Соревнования в плавании на 200 метров на спине у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 20 по 21 сентября. Приняли участие 46 спортсменов из 42 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 280–287   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000